Шафагат Фахразович Тахаутдинов (; ) — бывший генеральный директор (июнь 1999 — ноябрь 2013) ОАО «Татнефть» и президент ХСК «Ак Барс» (2004—2016), депутат Государственного Совета Республики Татарстан.

Образование 
 Окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности по специальности «Технология и комплексная механизация разработки нефтяных и газовых месторождений».
 Доктор экономических наук.

Карьера 
 В 1965—1978 годах — помощник бурильщика Альметьевского управления буровых работ, оператор по добыче нефти, мастер подземного ремонта скважин, начальник цеха.
 В 1978—1985 годах — начальник управления «Джалильнефть», начальник нефтегазодобывающего управления «Альметьевнефть».
 В 1985—1990 годах — первый секретарь Лениногорского городского комитета КПСС.
 С 1990 года — главный инженер — первый заместитель гендиректора АО «Татнефть».
 В 1995 году — депутат Государственного Совета Татарстана I созыва от округа № 93 (Территориальный Нефтяной). Баллотировался как независимый кандидат. Член Комиссии Госсовета по вопросам экономического развития и реформ.
 С мая 1997 года — член Совета банка «Зенит».
 С 21 июня 1999 года по ноябрь 2013 — генеральный директор ОАО «Татнефть».
 С июля 1999 года — член Совета директоров банка «Ак Барс» (Казань).
 В 1999 году — председатель Совета директоров ОАО «Нижнекамский НПЗ».
 В 2000 году — член Совета директоров ОАО «РИТЭК».
 С июля 2000 года — председатель совета директоров ОАО «Нижнекамскшина».
 В 2000—2004 годах — депутат Государственного Совета Республики Татарстан II созыва.
 С марта 2004 года — депутат Государственного Совета Республики Татарстан III созыва.
 В 2004—2016 годах — президент ХСК «Ак Барс», президент Федерации хоккея Татарстана.
 С марта 2009 года — депутат Государственного Совета Республики Татарстан IV созыва. Член фракции «Единая Россия» в Государственном Совете Республики Татарстан и член Комитета по экологии, природопользованию и аграрным вопросам.
 С 1 октября 2014 года прекращены депутатские полномочия.

Награды и достижения 
 Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (28 июля 2011) — за большой вклад в развитие нефтяной промышленности и многолетний добросовестный труд,
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (24 апреля 2006) — за большой вклад в развитие нефтяной промышленности и многолетний добросовестный труд,
 Орден Почёта (26 января 2017) — за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу,
 Орден Дружбы (22 декабря 1999) — за заслуги перед государством, многолетний добросовестный труд и большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами,
 Орден Трудового Красного Знамени,
 Медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга»
 Медаль «В память 1000-летия Казани»
 Юбилейная медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»,
 Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации (20 августа 1993) — за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю работу в производственном объединении «Татнефть» имени В. Д. Шашина,
 Благодарность Президента Российской Федерации (29 декабря 2006 года) — за заслуги в подготовке и проведении встречи глав государств и правительств стран — членов «Группы восьми» в городе Санкт-Петербурге
 Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники,
 Орден «За заслуги перед Республикой Татарстан» (24 апреля 2006 года) — за значительный вклад в развитие нефтяной промышленности, многолетний плодотворный труд на благо Республики Татарстан,
 Медаль «В ознаменование добычи трехмиллиардной тонны нефти Татарстана»,
 Заслуженный нефтяник Республики Татарстан,
 Лауреат Государственной премии Республики Татарстан в области науки и техники (1996),
 Почётная грамота Республики Татарстан,
 Заслуженный работник Минтопэнерго России.
 Орден «Аль-Фахр» II степени (Совет муфтиев России, 2005)

В рейтинге высших руководителей — 2010 газеты «Коммерсантъ» занял VII место в номинации «Топливный комплекс».

Примечания

Литература 
 Тахаутдинов Шафагат Фахразович //

Ссылки 
 Биография на сайте info.tatcenter.ru
 Биография на сайте Государственного Совета Республики Татарстан
 Биография на сайте whoiswho.dp.ru
 Forbes «25 самых дорогих топ-менеджеров России — 2013: Шафагат Тахаутдинов»

Выпускники Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина
Президенты хоккейных клубов
Заслуженные нефтяники Республики Татарстан
Депутаты Государственного Совета Республики Татарстан
Первые секретари Лениногорского горкома КПСС
Татнефть